Kleine Schweiz steht für:
 Kleine Schweiz (Athos), Griechenland
 Kleine Schweiz (Baden-Württemberg)
 Kleine Schweiz (Israel)
 Kleine Luxemburger Schweiz
 Kleine Schweiz (Österreich)